Серге́й Рудако́в:
 Рудаков, Сергей Борисович (1909—1944) — советский поэт и литературовед.
 Рудаков, Сергей Фёдорович (1916—1993) — Герой Советского Союза.